O Campeonato Sergipano da Série A2 de 1988 foi a 5º edição do torneio que corresponde à segunda divisão do futebol em Sergipe. O campeão foi o  de Estância.

Equipes Participantes 
Abaixo a lista dos clubes que participaram do campeonato em 1988.

Tabela 

 Cruzeiro: Roberto, Nado, Silvio, Lico, Alberto, Ivon, Zé, Paulo, Ramiro, (Ricardo), Nelsinho, Bó T: Dequinha
 Corinthians: Wilson, Ruy, Gilney, Carlos, Genilson, Paulo Silva, (Gilvan), Cláudio, Geraldo José, Ronaldo, Silas, (Nino), Alberto T: Merica

Ver também 
Campeonato Sergipano 1988 - Série A1

1988
Futebol de 1988 no Brasil